Michael Ashcroft ist der Name folgender Personen:

* Michael Ashcroft (* 1946), britischer Unternehmer und Politiker
 Michael Ashcroft (Sportschütze) (* 1964), kanadischer Sportschütze